

Южний — селище, Абайський район, Карагандинська область

Южний — селище міського типу, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Южний — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Южний — селище, район імені Лазо, Хабаровський край
 Южний — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Южний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Южний — хутір, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Южний — селище, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Южний — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Южний — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Южний — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Южне